Чед Килгер (; 27 ноября 1976, Корнуолл, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист, левый нападающий. Завершил карьеру игрока в 2009 году.

Карьера 
Свою карьеру Чед Килгер начал в юниорской лиге Онтарио в составе клуба «Кингстон Фронтенакс»

На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 1 раунде под общим 4 номером командой «Анахайм Майти Дакс». 7 февраля 1996 года обменян в «Виннипег Джетс». 4 марта 1998 года обменян в «Чикаго Блэкхокс». 20 марта 1999 года обменян в «Эдмонтон Ойлерз». 18 декабря 2000 года обменян в «Монреаль Канадиенс». 9 марта 2004 года приобретён с драфта отказов командой «Торонто Мейпл Лифс».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1993-94  Kingston Frontenacs         OHL    66   17   35   52   23   6   7   2   9   8
1994-95  Kingston Frontenacs         OHL    65   42   53   95   95   6   5   2   7  10
1995-96  Anaheim Mighty Ducks        NHL    45    5    7   12   22  --  --  --  --  --
1995-96  Winnipeg Jets               NHL    29    2    3    5   12   4   1   0   1   0
1996-97  Springfield Falcons         AHL    52   17   28   45   36  16   5   7  12  56
1996-97  Phoenix Coyotes             NHL    24    4    3    7   13  --  --  --  --  --
1997-98  Springfield Falcons         AHL    35   14   14   28   33  --  --  --  --  --
1997-98  Phoenix Coyotes             NHL    10    0    1    1    4  --  --  --  --  --
1997-98  Chicago Blackhawks          NHL    22    3    8   11    6  --  --  --  --  --
1998-99  Chicago Blackhawks          NHL    64   14   11   25   30  --  --  --  --  --
1998-99  Edmonton Oilers             NHL    13    1    1    2    4   4   0   0   0   4
1999-00  Hamilton Bulldogs           AHL     7    4    2    6    4  --  --  --  --  --
1999-00  Edmonton Oilers             NHL    40    3    2    5   18   3   0   0   0   0
2000-01  Edmonton Oilers             NHL    34    5    2    7   17  --  --  --  --  --
2000-01  Montreal Canadiens          NHL    43    9   16   25   34  --  --  --  --  --
2001-02  Montreal Canadiens          NHL    75    8   15   23   27  12   0   1   1   9
2002-03  Montreal Canadiens          NHL    60    9    7   16   21  --  --  --  --  --
2003-04  Montreal Canadiens          NHL    36    2    2    4   14  --  --  --  --  --
2003-04  Hamilton Bulldogs           AHL     2    1    0    1    0  --  --  --  --  --
2003-04  Toronto Maple Leafs         NHL     5    1    1    2    2  13   2   1   3   0
2005-06  Toronto Maple Leafs         NHL    79   17   11   28   63  --  --  --  --  --
2006-07  Toronto Maple Leafs         NHL    82   14   14   28   58  --  --  --  --  --
2007-08  Toronto Maple Leafs         NHL    53   10    7   17   18  --  --  --  --  --
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        714  107  111  218  363  36   3   2   5  13

Ссылки 
  
  
  
 [nhl-transfer.ru/svobagent/endkar/3455-kilger-ched.html Статистика Чеда Килгера на сайте nhl-transfer.ru]

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные левые нападающие
Игроки «Кингстон Фронтенакс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Виннипег Джетс» (1972—1996)
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»